Yazılıkaya (türkisch für „beschriebener Fels“) ist die Bezeichnung für verschiedene Orte, Reliefs und Inschriften in der Türkei.

 Yazılıkaya, ein Heiligtum nahe der hethitischen Hauptstadt Hattuša
 die phrygische Midasstadt
 das Felsrelief von İmamkullu
 die Felsreliefs von Taşçı
 die Felsinschrift von Topada
 Yazılıkaya (Han), ein Dorf im Landkreis Han der Provinz Eskişehir